Ле́нинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Николаевского района Волгоградской области.

Административный центр — село Ленинское.

История 
Ленинское сельское поселение образовано 14 февраля 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1005-ОД.

Законом Волгоградской области от 7 мая 2013 года № 43-ОД, Комсомольское сельское поселение и Ленинское сельское поселение объединены во вновь образованное муниципальное образование — Ленинское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Николаевского района Волгоградской области